gmina Zakrzewo – gmina w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim
 gmina Zakrzewo – gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim